El nombre de José de Armas puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José de Armas (Siglos XVIII-XIX). Abogado, magistrado y político peruano. 
 José de Armas y Cárdenas (1866-1919). Escritor cubano que llegó a ser académico de la Academia de Historia de Cuba y de la Real Academia Española.
 José de Armas (Nacido en 1981). Tenista venezolano.